Elamita, persona d'Elam.
 Elamites, aplicat a la gent del regne d'Elam.
 Regne d'Elam, regne de la part sud-oest de l'actual Iran.
 Civilització protoelamita, període històric.
 Llengua elamita, llengua parlada a Elam i regions veïnes, coneguda pels textos trobats a Susa i altres llocs entre el 2400 i el 300 aC.
Elamita lineal, sistema d'escriptura de la llengua elamita.
 Elamita cuneïforme, sistema d'escriptura de la llengua elamita.
 Religió elamita